ЛигаПро 2016/2017 () — 27-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 6 августа 2016 года и закончился 28 мая 2017 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сегунда 2016/17 на rsssf.com

2016/2017
Спорт в Португалии в 2016 году
Спорт в Португалии в 2017 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2016/2017